Impromptu – genere poetico di improvvisazione fiorito in Francia nel Settecento.
 Impromptu – improvviso, genere musicale. 
 Impromptu – film di Pietro Balla.
 Impromptu (Chopin amore mio) – film di James Lapine del 1991.
 Impromptu – cortometraggio britannico diretto da William C. McGann nel 1932.